Nazaruk ist ein Familienname ukrainischer Herkunft (/Nasaruk) und Name folgender Personen:
 Mike Nazaruk (1921–1955), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Sławomir Nazaruk (* 1975), polnischer Fußballspieler (Górnik Łęczna)

Siehe auch:
 Nasaruk